Dexler ist der Familienname folgender Personen:

 Hermann Dexler (1866–1931), deutscher Tiermediziner
 Hertha Frey-Dexler (* 1917; † unbekannt), Schweizer Eiskunstläuferin